Per Davey Moore si può intendere:

Davey Moore (pugile 1933), pugile statunitense nato nel 1933
Davey Moore (pugile 1959), pugile statunitense nato nel 1959
Davey Ray Moor, polistrumentista australiano